Il singolare  dello  São Léo Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Leonardo Mayer ha battuto in finale 7–5, 7–6(7–1) Nikola Ćirić.

Teste di serie

 Rui Machado (semifinali)
 Diego Junqueira (primo turno)
 Frederico Gil (primo turno)
 Leonardo Mayer (campione)

  Ricardo Mello (quarti di finale)
  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
  Máximo González (secondo turno)
  Wayne Odesnik (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

São Léo Open 2011